Denticetopsis är ett släkte av fiskar. Denticetopsis ingår i familjen Cetopsidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Malartade fiskar
Denticetopsis